Bătălia Atlanticului se poate referi la oricare dintre cele două campanii navale, depinzând de context:
 Prima Bătălie a Atlanticului, din Primul Război Mondial
 A doua Bătălie a Atlanticului, din al Doilea Război Mondial

O a treia Bătălie a Atlanticului este văzută ca parte a oricărui al treilea Război Mondial, care a izbucnit din Războiul Rece. Era nevoie de protejarea convoaielor transatlantice de marina sovietică și, ca rezultat, marina regală a Marii Britanii și marina Statelor Unite și-au dezvoltat abilități de luptă anti-submarin. Aceasta a afectat mult planificarea operațională a celor două marine.